|}
 — основная железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Odakyu Electric Railway расположенная в восточной части префектуры Канагава. Линия ответвляется от линии Одавара на станции Сагами-Оно и тянется на 27,4 километра на юг до станций Фудзисава и Катасэ-Эносима. Первоначальная линия из 13-ти станций была открыта 1-го апреля 1927-го года.

Виды обслуживания
По линии ходят поезда под названиями "Эносима" и Homeway типа Limited Express(экспресс с ограниченным числом остановок). Для проезда в них требуется внести дополнительную плату. Так же по линии ходят скорые поезда, которые используют тот же тип вагонов что и местные составы, и не требуют дополнительной платы за проезд. Английские наименования официально используются на данной линии вместе с японскими. Русские наименования разработаны специально для данной статьи.

 
От Синдзюку до Катасэ-Эносима и обратно.
 (R)
От Синзюку до станции Фудзисава и обратно (два состава в день продолжают движение до/от станции Катасэ-Эносима).
 (E)
От Синдзюку до Катасэ-Эносима и обратно (бывают исключения)

От станции Матида или Сагами-Оно (а также от Синдзюку) до станции Катасэ-Эносима и обратно.

Станции
Информация по поездам вида обслуживания Limited Express в статье Odakyu Electric Railway. 

Все станции расположены в префектуре Канагава.
Легенда
 ● : Останавливаются все поезда
 ○ : Останавливаются некоторые поезда
 │ : Все поезда проезжают

Ссылки
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Карта маршрута

Железнодорожные линии Японии
Транспорт Токио